Mike O'Neill (jugador de bàsquet) (n. 1928), jugador de bàsquet estatunidenc
 Michael O'Neill (actor) (n. 1951), actor estatunidenc
 Mike O'Neill (jugador d'hoquei) (n. 1967), jugador d'hoquei sobre gel canadenc
 Michael O'Neill (futbolista) (n. 1969), un entrenador de futbol i exfutbolista professional d'Irlanda del Nord